

Cinema 
 Fantasma (Phantom) – film del 1922 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 The Phantom - Il ritorno dell'uomo mascherato (The Phantom) – film del 1996 diretto da Simon Wincer
 Phantom – film del 2002 diretto da Biju Varkey
 Phantom – film del 2013 diretto da Todd Robinson

Letteratura 
 Il fantasma (Phantom) – romanzo di Gerhart Hauptmann del 1923
 Phantom – romanzo di Susan Kay del 1990
 Fantasma (Phantom) – romanzo di Terry Goodkind del 2006
 Phantom – romanzo di Jo Nesbø del 2012

Musica 
 Phantom – gruppo musicale hip hop sudocoreano
 Phantom – album dei Khold del 2002
 Phantom – EP dei Disfear del 2006
 Phantom – EP dei Justice del 2007

Personaggi immaginari 
 Phantom – personaggi delle serie televisive Kamen Rider
 Phantom – personaggio dei videogiochi della serie Mega Man
 Phantom – personaggio de La Pantera Rosa
The Phantom –  personaggio dell'omonima serie dei fumetti statunitensi creato nel 1936
 Phantom animatronics – personaggi di Five Nights at Freddy's

Trasporti 
 Malaguti Phantom – scooter della Malaguti
 McDonnell FH Phantom – aereo da caccia 
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II – cacciabombardiere supersonico
 Rolls-Royce Phantom – varie automobili della Rolls-Royce
 Rolls-Royce Phantom I, 1925-1931 
 Rolls-Royce Phantom II, 1929-1936
 Rolls-Royce Phantom III, 1936-1939 
 Rolls-Royce Phantom IV, 1950-1959
 Rolls-Royce Phantom V, 1959-1968
 Rolls-Royce Phantom VI, 1968-1991
 Rolls-Royce Phantom (2003),  2003-2017
 Rolls-Royce Phantom VIII, dal 2017
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, dal 2007
 Rolls-Royce Phantom Coupé, dal 2008
 Phantom Corsair – vettura prodotta nel 1938

Altro 
 Phantom – manhwa
 Phantom – musical di Arthur Kopit e Maury Yeston
 Phantom – console
 Alimentazione phantom – tecnica che consiste nel far passare l'alimentazione elettrica lungo gli stessi cavi audio in cui passa il segnale

Pagine correlate 
 Fantom
 Phantoms
 The Phantom